Борис Владимирович Филинов - родился в 1954, в г.Уфа, Башкортостан, РСФСР,Россия) — советский и российский живописец, график, член Союза художников России ,член  "Евразийского Художественного Союза". С  2020года Почетный член Академии МАСИ-IACA.

Биография 
Борис Владимирович Филинов родился в Уфе в 1954 году. В раннем детстве увлекся изобразительным искусством. В 1975 окончил Уфимское училище искусств по специальности художник-оформитель. После военной службы работает художником-оформителем в объединении автовокзалов.1982 году работал в производственном рекламном комбинате Башпотребсоюза бригадиром, где проводил работы по оформлению магазинов, универмагов, кафе и ресторанов. В 1986-1987 работал учителем рисования в школе-интернате для глухих детей. С 1987 по 1989 работал старшим художником в бюро промышленной эстетики Производственного швейного объединения «Мир».

С 1989 года участвует в выставках. В 1990 году создал художественную группу "Отражение". 

Участник республиканских, региональных, всероссийских, международных, а также зарубежных выставок.

Работы художника 
Работы художника находятся в частных коллекциях Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Германии, Финляндии, Польши, Израиля, Латвии, Украины. Графическая серия "Старая Уфа" находится в представительстве республики Башкортостан в Санкт-Петербурге. Картина "Аленький цветочек" передана художником в дар Дому-музею С.Т. Аксакова в Уфе.

Творческая биография

Выставки

Участие в значимых культурных проектах

1990г .Организовал художественную группу "ОТРАЖЕНИЕ" 
2012-2013 г. - Художник-иллюстратор документального фильма о башкирских кубаирах из цикла "Урал-Батыр" (реж. Булат Юсупов).

2013 г. - Художник раскадровки исторического художественного фильма "Визит" (реж. Булат Юсупов)

2016 г. - Художник-иллюстратор исторического художественного фильма "Бабич" (реж. Булат Юсупов)

2017г. -Festival d" Art cheз Pierre Cardin- Diplome 1место

2018 г. - Художник иллюстратор "Первая Республика" (реж. Булат Юсупов)

2020г. -Международный конкурс искусств "Artex Awards" Х сезон .Золотая медаль конкурса АЕА-2020

2022г.--Международный конкурс искусств "Artex Awards" ХIV сезон Серебряная медаль конкурса АЕА -2022

Публикации и каталоги 
1. 2011г.VI Международный фестиваль монотипии – Санкт-Петербург , галерея Центр книги и графики. 
2."Новые лица в Искусстве"(участники конкурса живописи, Том 3)Москва 2011-2014г.
3."Новые лица в Искусстве"(участники конкурса графики, Том 2) Москва 2011-2014г.
4. 2014 г. «Золотой век русской литературы» в РЦНК в Берлине с 26 ноября по 10 декабря 2014г.

Примечания

Ссылки 
 с. 179, "Художественные группы и объединения", Башкирская энциклопедия, том.7, ф-я, Научное издательство "Башкирская энциклопедия", Уфа - 2011 г.
 Каталог выставки 2011г.VI Международный фестиваль монотипии – Санкт-Петербург , галерея Центр книги и графики. 
 Каталог выставки "Новые лица в Искусстве"(участники конкурса живописи, Том 3)Москва 2011-2014г.
 Каталог выставки "Новые лица в Искусстве"(участники конкурса графики, Том 2) Москва 2011-2014г.
 Каталог выставки «Золотой век русской литературы» в РЦНК в Берлине с 26 ноября по 10 декабря 2014г.

Персоналии по алфавиту
Художники России
Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники Башкортостана
Художники Уфы